Slovo trh se užívá ve více významech:

 trh (akce) – událost konaná na tržišti či v tržnici
 bleší trh
 dobytčí trh
 farmářský trh
 lokální nakupování
 vánoční trh
 velikonoční trh
 týdenní trh
 výroční trh neboli jarmark
 trh (ekonomie) – prostor, kde dochází ke směně statků a peněz
 trh spotřebních předmětů
 trh výrobních prostředků
 trh práce
 finanční trh
 kapitálový trh
 peněžní trh
 černý trh
 trh (vzpírání)
 trh (veličina)
 trh (namáhání)

Související články 
 burza (rozcestník)

Externí odkazy